Eisenkammer steht für
Grube Eisenkammer, historisches Bergwerk, siehe Storch & Schöneberg 
Eisenkammer Pirna, historische sächsische Behörde